Jan van Os (1744-1808), peintre hollandais, époux de la peintre Susanna van Os (1756-1789). Ils sont les parents de :
 Pieter van Os (1776-1839), peintre et graveur néerlandais.
 Maria Margaretha van Os (1779 ou 1780-1862), peintre néerlandaise de fleurs.
 Jim van Os (1960-), psychiatre et épidémiologiste néerlandais.
 Pascale Van Os (1987-) cheffe d'orchestre belge.